Ale kan syfta på:

 Ale (ölsort) – ett modernt samlingsnamn på överjäst öl
 Ale (isbrytare) – en isbrytare som ägs av Sjöfartsverket
 Ale (tidskrift) – en svensk historisk tidskrift

Personer 
 Ale den uppländske – en sagokung
 Ale –  en jord- och modersgudinna hos igbofolket i Nigeria, se Ala (gudinna)

Geografi
 Ale härad, ett härad i nordvästra Västergötland, Sverige
 Ale kommun, kommun, Västra Götalands län, Sverige
 Ale, Luleå kommun, en småort i Luleå kommun, Sverige
 Ale Water, vattendrag i Skottland, Storbritannien

Se även 
 Ales stenar